Putnam County kan syfta på ett antal olika countyn i USA

 Putnam County, Florida
 Putnam County, Georgia
 Putnam County, Illinois
 Putnam County, Indiana
 Putnam County, Missouri
 Putnam County, New York
 Putnam County, Ohio
 Putnam County, Tennessee
 Putnam County, West Virginia